What If? (tijdschrift), een Canadees tienertijdschrift
What If (Marvel), een stripserie van Marvel Comics
What If...? (televisieserie) een Amerikaanse geanimeerde anthologieserie uit 2021, gebaseerd op de stripserie
What If (2013), film met Daniel Radcliffe
What/If, een Amerikaanse televisieserie uit 2019
What If? (boek), een boek naar de gelijknamige rubriek in de internetstrip xkcd van Randall Munroe

What If (Coldplay), een lied van Coldplay 
What If (Creed), een lied van Creed
What If (Dina Garipova), een lied van Dina Garipova
What If (album van Dixie Dregs), een album van Dixie Dregs
What If (Jane-Kelly Williams), een lied van Jane-Kelly Williams
What If (Jason Derülo), een lied van Jason Derülo
What If (Go Back to the Zoo), een lied van Go Back to the Zoo
What If (Reba McEntire), een promotielied voor het Leger des Heils
What If (Kate Winslet), een lied van Kate Winslet